C104 peut faire référence à :
 Jeep Commando (C104), une automobile du constructeur américain Jeep ;
 NGC 362 un amas globulaire, dans la constellation du Toucan, noté C104 au Catalogue de Caldwell.